bitwa pod Neerwinden (1693) – wojna Francji z Ligą Augsburską
 bitwa pod Neerwinden (1793) – wojny napoleońskie, I koalicja antyfrancuska